Якубу — фамилия. Известные носители:

 Якубу, Абубакари (1981—2017) — ганский футболист.
 Якубу, Изабель (род. 1986) — французская баскетболистка, игрок французской сборной. Серебряный призёр олимпийских игр.